Alberto Santos-Dumont a fost un inventator și un pionier al aviației brazilian.

Santos-Dumont se mai poate referi și la:

Denumiri după Alberto Santos-Dumont 
 Santos-Dumont 14-bis — avion hibrid construit de Alberto Santos Dumont
 Santos-Dumont (crater) - crater lunar (de mici dimensiuni) de impact

Drumuri 
 Rodovia Santos Dumont sau BR-116 — drum federal
 Rodovia Santos Dumont SP-75 — șosea a statului São Paulo

Localități 
 Santos Dumont, Minas Gerais, municipalitate din cadrul statului federal Minas Gerais, 
 Santos Dumont (Aracaju)
 Santos Dumont (Itumbiara)
 Santos Dumont (Maceió)
 Santos Dumont (Vila Velha)

Alte utilizări 
 Aeroporto do Rio de Janeiro-Santos Dumont — al doilea aeroport principal al orașului Rio de Janeiro
 Avenida Santos Dumont (São Paulo) — bulevard pauliștan
 Edifício Santos Dumont — clădire în centrul  orașului Rio de Janeiro
 Medalha do Mérito Santos-Dumont — premiu pentru serviciile prestate forțelor aeriene braziliene (Força Aérea Brasileira)

 Sport Club Santos Dumont — club brazilian din Bahia, astăzi extinct
 Santos Dumont — miniserie de televiziune al canalului HBO.

Vezi și 
 
 

Antroponime